Хаци ()/ Гаци (), Чоракли () — село в Закавказье. Согласно юрисдикции непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, фактически контролирующей село, расположено в Мартунинском районе Нагорно-Карабахской республики, а согласно административно-территориальному делению Азербайджанской Республики — в Ходжавендском районе Азербайджана. Село расположено в  северо-западнее города Мартуни (Ходжавенда), в  западнее села Нор-Шен (Еникенд), в  восточнее села Авдур и в  северо-восточнее села Кагарци.

Достопримечательности 
В селе расположены:
 церковь Бри Ехци (XII—XIII века, имеются остатки здания V—VI века)
 церковь Сурб Аствацацин (церковь Святой Богоматери)

Примечания

Ссылки 
  — World-Gazetteer.com
 

Населённые пункты Нагорно-Карабахской Республики
Мартунинский район НКР